Појам Трапист (вишезначна одредница) може да се односи на:

 Трапист, врста сира
 Траписти, католички монашки ред
 Трапист (пиво),
 Трапист (телескоп),
 Трапист 1, звезда